Сумароков-Эльстон — составная фамилия; имеет женскую форму Сумарокова-Эльстон.

 Известные носители 
 
 Сумароков-Эльстон, Михаил Николаевич (1893—1970) — теннисист.